Ndembu steht für:
 Ndembu (Volk), ein Volk im heutigen Sambia

Ndembu ist ein Namensteil von:
 Joseph Ndembu Mbatia, kenianischer Geistlicher, Bischof von Nyahururu